Girkin steht für:

 Girkin (Kentucky), ein Ort im Warren County (Kentucky) im US-Bundesstaat Kentucky

Girkin ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Wsewolodowitsch Girkin (* 1970), militärischer Führer der separatistischen Volksrepublik Donezk während der Krise in der Ukraine 2014